La competició de rifle lliure, 300 metres per equips va ser una de les quinze proves de programa de Tir dels Jocs Olímpics de Londres de 1908. Es disputà entre el 9 i el 10 de juliol de 1908 i hi van prendre part 54 tiradors procedents de 9 nacions diferents.

Medallistes

Resultats 
Els diferents equips estaven compostos per sis tiradors. Cada tirador disparava 120 trets a un objectiu que es trobava a 300 metres. Aquests 120 trets eren dividits a parts iguals per cadascuna de les tres posicions de què consistia la prova: dempeus, de genolls i bocaterrosa. Cada encert tenia una puntuació entre 1 i 10 punts i la màxima puntuació possible era de 1200 punts per tirador. Això feia que la puntuació màxima possible per equip fos de 7.200 punts.

Referències

Fonts 
 
 

Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1908